Пйола́нк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 110 км на північний захід від Марселя, 26 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1952 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5035,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жан-Луї Трентіньян (* 1930) — французький актор театру й кіно, сценарист, режисер.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Пйоланк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пйоланк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз